2 Pułk Kozaków Dońskich – pułk piechoty Imperium Rosyjskiego
 2 Pułk Wiernych Kozaków – pułk piechoty schyłku I Rzeczypospolitej (1792)